Gienger von Wolfseck ist der Familienname folgender Personen:

 Cosmas Gienger von Wolfseck (1516–1592), Vizedom in Österreich ob der Enns
 Hans Adam Gienger von Wolfseck (1558–1623), Richter am Reichskammergericht und Vizedom in Österreich ob der Enns